Осредак може да се односи на:

 Осредак (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Осредак (Крупа на Уни), насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Осредак (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Осредак (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација БиХ, БиХ
 Осредак (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Осредак (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ
 Осредак (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ